Вокза́льный проезд — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Вокзальный проезд — улица в Астрахани.
 Вокзальный проезд — улица в Видном.
 Вокзальный проезд — улица в Волжске.
 Вокзальный проезд — улица в Королёве.
 Вокзальный проезд — улица в Москве в районе Кузьминки.
 Вокзальный проезд — улица в Пикалёве.
 Вокзальный проезд — улица в Санкт-Петербурге.
 Вокзальный проезд — улица в Сосновом Бору.
 Вокзальный проезд — улица в Тарасовке.

См. также 
 Вокзальная площадь
 Вокзальная улица
 Вокзальный переулок